Nocturno puede hacer referencia a:
 Relativo a la noche.
 Nocturno, un género musical.
 Nocturno, un género pictórico.
 Nocturno, una obra de teatro del dramaturgo hispano-argentino Enrique Suárez de Deza, estrenada en 1946.
 Nocturno, superhéroe de Marvrel
 Nocturno, que se refiere a la noche